Натуральне число 325
 325 рік до нашої ери
 325 рік нашої ери